Jean Baptiste Auguste Chauveau (1827-1917) – fisiologo francese
 Yves Chauveau (1945) – ex calciatore francese
 Zoé Chauveau (1959) – attrice francese